Die Carinthian Ladies Lake’s Trophy II 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Annenheim. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 31. Mai bis 5. Juni 2022 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Treffen am Ossiacher See